Okręty US Navy o nazwie USS  "Catawba":
 Pierwszy  był okrętem pancernym budowanym w czasie wojny secesyjnej. Nie wszedł do służby amerykańskiej. Został sprzedany Peru i przemianowany na "Atahualpa".
 Drugi USS "Catawba" (YT-32), ex-"Howard Greene" (przemianowany 20 lipca 1920) służył jako holownik w Waszyngtonie w latach 1918-1922, w Norfolk w latach 1922-1933 i w Charleston w latach 1933-46. 26 grudnia 1946 przekazany Maritime Commission.
 Trzeci  został przemianowany na "Arapaho" 5 sierpnia 1941, przed wodowaniem.
 Czwarty  był pomocniczym holownikiem floty. W służbie w latach 1945-75.
 Piąty  jest oceanicznym holownikiem floty przydzielonym do Military Sealift Command. Nadal w służbie.

Catawba